Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 451 dans le monde.

 Route européenne 451 en Allemagne
 Route fédérale 451 en Allemagne
 RS-451 au Brésil
 Route nationale 451 en France
 Route régionale 451 en Slovénie